Die Virginia Slims of Seattle 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Seattle. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 6. bis 12. Februar 1978 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Seattle